Gilfillan ist der Familienname folgender Personen:

 Calvin Willard Gilfillan (1832–1901), US-amerikanischer Politiker
 James Gilfillan (1836–1929), US-amerikanischer Politiker
 John Gilfillan (1835–1924), US-amerikanischer Politiker
 Seabury Colum Gilfillan (1889–1987), US-amerikanischer Soziologe